Innocybe is een geslacht van paddenstoelen.

Volgens Index Fungorum telt het geslacht 1242 soorten (peildatum mei 2022):